Иоганн Генрих Фридрих Карл Витте-младший (; , Лохау (ныне в составе Шкопау) — , Галле) — немецкий юрист и переводчик, известный как самый юный доктор философии в истории (занесён в Книгу рекордов Гиннеса).

Детство 
С раннего детства Карл Витте воспитывался своим отцом, священником Карлом Витте-старшим, с целью развития в нём необыкновенных способностей. К 10-летнему возрасту он свободно говорил и читал на английском, французском и итальянском языках (помимо родного немецкого), владел также древнегреческим и латынью. Витте-старший публично демонстрировал успехи своего сына, пропагандируя таким образом приоритет воспитания над природными задатками. Европейская (в том числе и российская) пресса освещала успехи вундеркинда. В 1810 году юный Витте сдал в Лейпциге экзамен на аттестат зрелости и стал посещать Гёттингенский университет. Здесь он изучал в продолжение четырёх лет исторические, филологические, математические и философские науки, а в 1813 году появился латинский трактат тринадцатилетнего докторанта, на основании которого Витте 10 апреля 1814 года получил в Гиссенском университете степень доктора философии. В 1816—1817 году Витте добивался права читать лекции в Берлинском университете, на что ни профессорская коллегия, ни студенты, ввиду чрезвычайной молодости Витте, не согласились. История воспитания Витте была изложена его отцом в двухтомной книге «Карл Витте» (; 1819, английский перевод, 1914).

Карьера в зрелом возрасте 
После образовательной поездки в Италию, в ходе которой Витте занимался, главным образом, историей искусств и итальянской литературой, он вернулся в Германию и с 1821 года преподавал право в университете Бреслау (с 1823 года профессор), затем с 1834 года в Университете Галле. Юридические сочинения Витте имели своим предметом преимущественно источники римского права, затем он обратился к византийскому праву, писал также и по прусскому праву. Много содействовал изучению византийского права, за которым признавал самостоятельное всемирно-историческое значение. В статье «О новеллах византийского императора» ( в «Zeitschrift für Geschicht. Rechtswissenschaft von Savigny», т. VIII, выпуск 2, 1833) он указывал на внутреннюю связь византийского права с историей права Западной Европы. Издал «Imperatorum graeco-romanorum constitutiones IX» (Лейпциг, 1840) и некоторые другие памятники и первый пролил свет на значение Эклоги, Прохирона и Эпанагоги в истории византийского права и на взаимное отношение их друг к другу (в статье в «Rheinisches Museum für Jurisprudenz», т. II—III, 1828—1829).

Наибольшую известность, однако, Витте приобрёл своими исследованиями в области итальянской литературы и главным образом — Данте, опубликовав первую статью на этот счёт, «Об ошибочном понимании Данте», в 1823 году. Совместно с Карлом Людвигом Каннегиссером он издал комментированный перевод лирических песен Данте («Lyrische Gedichte», 2 изд., Лейпциг, 1842—1843). В 1862 году появилось критическое издание оригинала «Божественной комедии» с метрическим переводом её на немецкий язык и с примечаниями (3 изд., Берлин, 1876) — плод многолетней работы Витте. Кроме того, он издал «Monarchia» (Вена, 1874) и «Новую жизнь» (Лейпциг, 1876) и выпустил два тома «Исследований Данте» (; т. 1, Галле, 1869, т. 2, Хайльбронн, 1879). Инициатива основания в 1866 году Немецкого дантовского общества под протекторатом короля Иоганна Саксонского также принадлежит Витте. Помимо дантовских штудий он также перевёл на немецкий «Декамерон» Боккаччо (3 изд., Лейпциг, 1859).

Примечания

Литература 
 

Юристы Германии
Переводчики поэзии на немецкий язык
Юристы XIX века
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Академии делла Круска